Balbinos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Balbinos (ort), São Paulo, 
 Balbinos (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar